

Марциново — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Марциново — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Марциново — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства